Pepe er tilnavnet for flere personer, blandt andet:

 José Macia – (f. 1935) – tidligere brasiliansk fodboldspiller og dobbelt verdensmester.
 Képler Laveran Lima Ferreira – (f. 1983) – brasiliansk-portugisisk fodboldspiller fra Beşiktaş.
 José Manuel Reina – (f. 1982) – spansk fodboldmålmand fra Liverpool også kaldet Pepe Reina

Se også 
 Simone Pepe – italiensk fodboldspiller